Wasserbus ist ein
 Schiff, das auf urbanen Wasserstraßen im Linienverkehr Passagiere befördert, siehe Vaporetto
 schwimmfähiger, meist touristisch genutzter Bus, siehe Amphibienfahrzeug sowie AmphiCoach GTS-1